Leschetitzky ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Leschetitzky (1886–1951), österreichischer Komponist und Dirigent
 Theodor Leschetitzky (1830–1915), polnisch-österreichischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Theodor Hermann Leschetizky (1896–1948), Komponist

Siehe auch:
 Leszetycki
 Leschetizky